Skizzenbuch steht für:
 ein Buch, dessen leere Papierseiten vornehmlich für Skizzen gedacht sind, siehe Zeichenpapier
 ein Buch, dessen Seiten vornehmlich Skizzen enthalten, siehe Skizze
 Das Skizzenbuch, 1819–20 erschienene Sammlung von Kurzprosastücken des US-amerikanischen Schriftstellers Washington Irving

Siehe auch:
 Architektonisches Skizzenbuch